Джим Грабб (; р. 14 апреля 1964, Тусон, Аризона) — американский профессиональный теннисист, специалист по игре в парах.
 Бывшая первая ракетка мира в парном разряде
 Двукратный победитель турниров Большого шлема в мужском парном разряде
 Победитель турнира Гран-при Мастерс (1989) в мужском парном разряде
 В общей сложности победитель 25 турниров Большого шлема, Гран-при и АТР-тура в одиночном и парном разряде
 В 2013 году включен в Международный еврейский спортивный зал славы

Спортивная карьера

Начало карьеры (1984—1988) 
В 1984—86 годах, во время учёбы в Стэнфорде, Джим Грабб трижды подряд включался в состав  в парном и дважды в одиночном разряде. В 1985 году он стал полуфиналистом студенческого чемпионата Северной Америки.

Хотя уже во время учёбы Грабб выступал в профессиональных теннисных турнирах (дойдя, в частности, до полуфинала турнира Гран-при в Ливингстоне, Нью-Джерси), полноценную профессиональную карьеру он начал лишь в 1986 году, после окончания университета. В октябре того же года он вышел в финал «челленджера» в Фукуоке (Япония) в одиночном и парном разряде и одержал победу в парах (с Ларри Стефанки). В апреле 1987 года он дошёл уже до финала турнира Гран-при — Открытого чемпионата Сеула, снова в обоих разрядах, и завоевал свой первый титул на этом уровне, обыграв в финале восходящую звезду американского тенниса, юного Андре Агасси. В сентябре в паре с Патриком Макинроем он выиграл чемпионат Тихоокеанского побережья в Сан-Франциско — свой первый парный титул в турнирах Гран-при — после победы уже в первом круге над первой ракеткой мира Робертом Сегусо и Кеном Флэком. В октябре на турнире в Токио он в паре с Сэмми Джаммалвой обыграл Сегусо во второй раз за сезон и дошёл до финала, а через две недели вышел в четвёртый финал за сезон на Открытом чемпионате Стокгольма и окончил год в числе 30 сильнейших парных игроков мира.

Пик карьеры (1989—1993) 
Серия успешных выступлений, не завершавшихся, однако, завоёванными титулами, продолжадась почти весь следующий сезон. С января по октябрь 1988 года Грабб пять раз проигрывал в финалах турниров, каждый раз с другим партнёром, а на Уимблдоне дошёл с австралийцем Питером Дуганом до полуфинала. За это время он поднялся до 16-й строчки в рейтинге АТР. Наконец в начале ноября в Стокгольме он наконец завоевал свой второй титул и закончил год на ближайших подступах к первой десятке рейтинга. 1989 год он начал с выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в паре со Стефаном Эдбергом, а затем с Патриком Макинроем вышел в финал крупного турнира во Флориде, что позволило ему впервые войти в десятку сильнейших парных игроков мира. В июне он, также с Макинроем, выиграл Открытом чемпионат Франции. Это был всего лишь третий титул в его карьере, но он позволил Граббу на неделю стать первой ракеткой мира в парном разряде. В конце сезона они с Макинроем выиграли ещё один из наиболее престижных титулов в мировом теннисе, победив на турнире Гран-при Мастерс, которым завершали год сильнейшие игроки мира. В этом турнире Грабб и Макинрой выиграли все пять своих встреч, победив в группе Джима Пью и Рика Лича — второго и четвёртого игроков в мировой иерархии, — а в финале действующую первую ракетку мира Андерса Яррида, выступавшего с бывшим обладателем этого звания Джоном Фицджеральдом.

Параллельно с успехами в парах Грабб доказывал, что может преподносить сюрпризы и в одиночном разряде. За 1989 год он дважды нанёс поражение соперникам из первой десятки рейтинга — шестой ракетке мира Майклу Чангу и вице-чемпиону Олимпиады в Сеуле Тиму Майотту, на тот момент восьмому в мире. В феврале 1990 года он поднялся в рейтинге до высшего в карьере 24-го места, и оставался опасен для фаворитов в дальнейшем, сначала обыграв в первом круге Уимблдонского турнира четвёртую ракетку мира Андреса Гомеса, а затем на турнире АТР в Вашингтоне — шестую ракетку мира Брэда Гилберта, прежде чем проиграть в финале Агасси.

Несмотря на часто удачную игру, титулы по-прежнему продолжали ускользать от Грабба. За 1990 год он пять раз играл в финалах в парном разряде (в том числе трижды с Патриком Макинроем), но только один раз, в самом конце года, добился победы. Это произошло в турнире на Уэмбли, к которому он подошёл на 24-м месте в рейтинге, однако в финале обыграл лучшую пару мира — Джима Пью и Рика Лича. Его лучшим результатом в турнирах Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции. К середине 1991 года сотрудничество с Макинроем постепенно сошло на нет, и Грабб всё чаще стал появляться на корте с другим американцем — Ричи Ренебергом. Именно эта пара выиграла два турнира подряд осенью 1991 года, а за следующий сезон проделала это уже четыре раза, в том числе на Открытом чемпионате США, и столько же раз проиграла в финале, в том числе на Уимблдоне. Ещё два турнира Грабб выиграл в этом году с другими партнёрами. После Открытого чемпионата США он во второй раз в карьере возглавил рейтинг АТР в парном разряде и удерживал эту позицию до начала ноября (с перерывом в одну неделю). Год они с Ренебергом закончили как вторая пара мира. В этом году Грабб завоевал также второй за карьеру титул в одиночном разряде.

1993 год Грабб и Ренеберг начали с выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и победы на чемпионате США среди профессионалов на крытых кортах в Филадельфии. 8 марта Грабб в очередной раз оказался на первой строчке в рейтинге, но надолго остаться на ней ему помешала травма плеча, выведшая его из строя в конце марта. Он не появлялся на корте до начала следующего года, и его карьера в сборной США в Кубке Дэвиса прервалась уже после первого матча, сыгранного незадолго до травмы. После того, как стало ясно, что сезон он пропускает, двое его бывших партнёров — Ренеберг и Патрик Макинрой — образовали новую пару.

Возвращение и последние годы карьеры (1994—2000) 
К моменту возвращения в турниры АТР-тура Грабб опустился в рейтинге парных игроков за пределы первой сотни. К концу года ему удалось с четырьмя разными партнёрами пять раз побывать в финале турниров и один из них выиграть, вернувшись в Top-50 рейтинга. Следующий год стал ещё более удачным — три победы в пяти финалах (с пятью разными партнёрами) и место в первой двадцатке к его завершению. В середине 1996 года Грабб снова сформировал пару с Ренебергом, завоевав с ним два титула и доведя общее число совместных побед до восьми, но на этот раз их сотрудничество оказалось недолгим, и они расстались уже к апрелю 1997 года.

После этого Грабб объединил усилия с Уэйном Блэком из Зимбабве и дважды подряд — на Уимблдоне и Открытом чемпионате США 1997 года — выходил в полуфинал, но и эта пара оказалась недолговечной. Во второй половине 1998 года последним постоянным партнёром Грабба стал чех Мартин Дамм, выигравший с ним два турнира, что позволило ему ненадолго вернуться в десятку сильнейших парных игроков мира. Победа в паре с Даммом на турнире АТР высшей категории в Торонто в августе 1998 года стала последней в карьере Грабба, однако он выступал ещё полтора сезона. В феврале 2000 года на турнире в Мемфисе в паре с Ренебергом он вышел в последний в карьере финал турнира АТР и завершил выступления в апреле того же года.

Участие в финалах турниров Большого шлема в мужском парном разряде (2+1)

Титулы в турнирах Большого шлема, Гран-при и АТР за карьеру (25)

Одиночный разряд (2)

Парный разряд (23)

Статистика участия в центральных турнирах в мужском парном разряде

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде